Дисциплината водна топка по време на световното първенство по водни спортове 2013 се провежда от 21 юли до 3 септември 2013 на Piscines Bernat Picornell в Барселона, Испания.

Таблица по медалите 

 Домакин

Външни препратки 
 Официален сайт

Световно първенство по водни спортове 2013
Водна топка